Кусенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кусенко, Александр Юрьевич (род. 1966 ) — американский и российский физик-теоретик.
 Кусенко, Владимир Григорьевич (1935—2013) — советский, российский архитектор, Заслуженный архитектор РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР.
 Кусенко, Ольга Яковлевна (1919—1997) — советская актриса кино и театра, лауреат Сталинской премии второй степени, Народная артистка СССР.